Сильванус Гризуолд Морли (; , , Пенсильвания — , , Нью-Мексико) — американский археолог, эпиграфист и майянист, сделавший значительный вклад в изучение доколумбовой цивилизации майя в начале XX века. Кроме того, в годы 1-й мировой войны Морли был шпионом американского министерства морского флота в Мексике; пользуясь статусом археолога как прикрытием, он исследовал деятельность немецких агентов и другую антиамериканскую деятельность.

Главной заслугой Морли являются раскопки майяского города Чичен-Ица, которые он проводил по поручению Института Карнеги. Морли также опубликовал ряд крупных работ, посвящённых иероглифам майя, а также ряд популярных книг об этой цивилизации.

Примечания

Литература 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Университета Вайднера
Майянисты
Археологи США
Разведчики США